Памятник Дегтярёву:

 Памятник Дегтярёву (Донецк)
 Памятник Дегтярёву (Ковров)
 Памятник Дегтярёву (Москва)